Молино Вијехо има више значења:

 Молино Вијехо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Молино Вијехо, Бардас Бланкас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Молино Вијехо, Сан Лорензо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Молино Вијехо (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Молино Вијехо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику